Un semnal este un semn convențional (acustic sau optic) prin care se transmite o informație la distanță.

Semnalul se mai poate referi la:

 Semnalul Wow!, un semnal radio puternic de în bandă îngustă despre care s-a crezut inițial că ar fi de origine extraterestră
  Semnalul (film din 2007), un film de groază regizat de David Bruckner, Dan Bush și Jacob Gentry
  Semnalul (film din 2014), un film SF regizat de William Eubank

Vezi și